L'urlo della folla (The Crowd Roars) –  film del 1932 diretto da Howard Hawks
L'urlo della folla (The Sound of Fury o Try and Get Me!) – film del 1950 diretto da Cy Endfield